Paratore ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Paratore (* 1944), US-amerikanischer Pianist, siehe Anthony & Joseph Paratore
 Ettore Paratore (1907–2000), italienischer Latinist
 Giuseppe Paratore (1876–1967), italienischer Politiker
 Jim Paratore (1953–2012), US-amerikanischer Fernsehproduzent
 Joseph Paratore (* 1948), US-amerikanischer Pianist, siehe Anthony & Joseph Paratore